Prenom:
 Meyer Prinstein (Szczuczyn, Imperi Rus, 1878 - Nova York, 1925), atleta estatunidenc que destacà en triple salt i salt de llargada
 Meyer Schapiro (Šiauliai, Lituània, 1904 - 1996, Nova York), historiador d'art
 Cognom:
 Alfred Meyer (Göttingen, 1891 – 1945), oficial nazi
 Andreas Meyer-Landrut (Tallinn, 1929), diplomàtic alemany
 Arturo Meyer i Matheu (Xerta, 1903 - 1986), metge català
 Bertrand Meyer, acadèmic, escriptor i consultor en el camp dels llenguatges de programació
 Cameron Meyer (Perth, 1988), ciclista australià
 Charles Meyer (Flensburg, 1868 - Dieppe, 1931), ciclista danès
 Gilbert Meyer (Dessenheim, Alt Rin, 1941), polític alsacià
 Julius Lothar Meyer (Varel, Baixa Saxònia, 1830, - Tübingen, 1895), metge i químic alemany
 Lena Meyer-Landrut (Hannover, 1991), cantant alemanya
 Michel Meyer (1950) professor de retòrica i filosofia en la Universitat de Brussel·les
 Paul Meyer (París, 1840 - 1917), filòleg francès
 Peter Meyer, (Hamburg, 1605 - després de 1660), músic i compositor del barroc
 Sabine Meyer (Crailsheim, 1959), clarinetista i primera dona que formà part de l'orquestra Filharmònica de Berlín
 Steve Meyer (Johannesburg, 1984), jugador de rugbi sud-africà
 Stephenie Meyer (1973), autora americana
 Viktor Meyer (1848, Berlín, Prússia - 1897, Heidelberg), químic alemany
 Wilhelm Meyer-Lübke (Dübendorf, 1861 - Bonn, 1936), lingüista neogramàtic, romanista i catalanòfil suís
 Willy Meyer Pleite (Madrid, 1952), polític espanyol, dirigent d'Izquierda Unida i diputat al Parlament Europeu